Обыкнове́нный шака́л, или азиа́тский шака́л, или чека́лка (, дословно — «собака золотистая») — млекопитающее из семейства псовых. Успешному распространению шакала способствует высокая миграционная активность зверя, а также способность использовать антропогенные ландшафты. К началу XXI века ареал шакалов в Европе продвинулся далеко на север, достигнув Чехии, Словакии, Румынии, Одесской области Украины, охватил Ростовскую и Астраханскую области России. В 2010-е годы шакалы освоили территорию Белоруссии и были официально включены в список млекопитающих Белоруссии в 2017 году.

Внешний вид 
Шакал — небольшое животное, размером меньше средней дворняги. По общему облику он очень похож на сильно уменьшенного волка. Длина тела обыкновенного шакала без хвоста достигает 80 см, а высота в плечах не превышает 50 см, чаще 42—45. Весит он 7—10 кг, редко больше. Шакал стройнее и легче волка, ноги его относительно выше, а морда острее, хотя более тупая, чем у лисицы. Хвост мохнатый и кажется очень толстым; он всегда опущен вниз, как у волка. Шерсть на теле не длинная, жёсткая и густая. На передних лапах по 5 пальцев, на задних — по 4, когти тупые. Зубов 42, как у всех представителей рода Canis.

Общая окраска шакала в целом серая с оттенком жёлтого, рыжего, палевого. На спине и на боках окрас переходит в чёрный, а на брюхе и горле в светло-жёлтый. Конец хвоста чёрный. Окрас шакала, впрочем, довольно сильно изменчив в зависимости от региона обитания. Летний мех в общем короче и несколько грубее зимнего и имеет более рыжую окраску, с меньшей примесью чёрного цвета.

Распространение и места обитания 

Шакал — обычный зверь в Южной Азии. Он распространён по всей Индии и в регионах к западу от неё — на Ближнем и Среднем Востоке, в Средней и Малой Азии. В Европе середины XX века он встречался лишь на Балканах: в Греции, Албании, Болгарии и Югославии. Зверь был настолько редким, что в Албании и Сербии, а с 1962 года и в Болгарии охота на этот вид была полностью запрещена.

На территории Восточной Европы и бывшего СССР 
В СССР шакал традиционно встречался в Туркменистане, Закавказье и на юге Дагестана. В 1950-е годы заход балканского шакала был зарегистрирован у города Сороки в МССР. В 1982 году шакал проник в Венгрию, с 1987 года достиг Италии и Австрии, с 1989 года освоил Македонию, Румынию, Словакию и Чехию, а в 1997 году проник и на Украину, став новым для неё видом. В XXI веке освоил Венгрию и Польшу.

31 декабря 2011 года зафиксирован первый случай нахождения шакала на территории Белоруссии (деревня Томашовка, Брестская область). В 2015 году были обнаружены ещё две особи в Лельчицком районе. В декабре 2017 года в деревне Хабовичи Кобринского района была добыта ещё одна особь. Главное — это первый экземпляр, для которого есть полная научная атрибутика: и этикетка, и череп, и шкура, и генетические образцы. В ноябре 2018 года золотистый шакал был зарегистрирован на севере республики: в охотничьем хозяйстве «Красный Бор» Россонского района Витебской области представитель этого вида был сбит машиной. Было отмечено, что из-за мягких зим этот вид начал экспансию по всей территории страны, включая её северные регионы.

Впервые шакалы были замечены в Эстонии, Латвии и Литве в 2013 году. Часть зоологов считает, что они пришли с территории Украины через Белоруссию. Другая — что шакалы распространились из эстонского заповедника. В Эстонии в 2019 году было убито 64 шакала.

Шакалы широко распространены на территории Центральной Азии (Южные области Казахстана, Узбекистан, Киргизия). Когда популяция шакалов угрожает истреблению фазанов, кроликов и других нехищных животных, осенью проводится отстрел данного вида, для искусственного уменьшения популяции.

Расширение ареала на территории современной России 
На территории современной России шакалы издавна населяли субтропические леса Черноморского и Каспийского побережий Кавказа. Летом и осенью шакалы совершали регулярные миграции вверх по южным и юго-восточным склонам Главного Кавказского хребта, но не выше 700—800 метров над уровнем моря. Северная граница их древнего ареала до 1950-х годов не поднималась выше Новороссийска. Поэтому шакал считался довольно редким и периферийным для России видом, охота на него была в диковинку. Лишь изредка отмечались задокументированные случаи забега животных в пределы Ставропольского края, вероятно, из Дагестана. Например, в 1931 году один шакал был добыт недалеко от Ставрополя. Двигаясь по берегу моря, шакалы сначала достигли Анапы, а затем, обогнув Кавказский хребет с северо-запада, заселили всё Предкавказье. В 1967 году шакалы появились в лесах Урупа (Пензиков, 1983). В январе 1968 года здесь был убит первый экземпляр. В 1969 году в Урупском районе было добыто 5 зверей, в 1970 — 6, а в 1971 году уже 9. Появление шакалов привело к сокращению поголовья зайцев, а интродуцированных енотов в Урупском районе почти не осталось.

В XXI веке сильно увеличилась численность шакала в Краснодарском крае: даже в безлесом Красноармейском районе шакалы успешно размножаются в узких камышовых полосах между рисовыми чеками. Сюда они начали проникать из Дагестана в 1960-х годах. К 1980-х освоили дельту Кубани, а также были впервые замечены в Ростовской области. В холодные зимы по льду Керченского пролива были зафиксированы заходы шакалов и в Крым, куда с начала 2000-х годов начали попадать также и через Крымский перешеек. В 2002 году достигли Ростова, а уже в 2003 были впервые добыты в Донецкой области. К 2015-му году численность шакалов в Ростовской области достигла критических отметок. Излюбленными местами обитания зверя стали дельта Дона, а также густые заросли камыша по течению реки Западный Маныч. В 2014 году Правительство Ростовской области вынуждено было назначить премии за отстрел шакалов.

Северные шакалы более тяжеловесны, мохнаты и темны, чем южные популяции.

Заселение территорий Молдавии, Украины и Белоруссии 
В конце XX — начале XXI веков шакал проник на Украину через территорию Гагаузии. Впервые труп погибшего от столкновения с автомобилем шакала 13 марта 1998 года на трассе Одесса — Рени, между с. Маяки Беляевского района и с. Паланка (Молдавия) обнаружил и идентифицировал сотрудник кафедры зоологии Одесского национального университета Николай Роженко. При этом целый ряд последующих находок подтолкнул учёных к мысли о том что шакалы освоили Буджак уже давно. Так в 1998 году в той же Одесской области были убита беременная самка с 6-ю эмбрионами, а также найден выводок из 4-х щенков. 28 февраля 1999 года в дельте Днестра местным охотникам удалось добыть старую самку возрастом не менее 10 лет. Из-за попадания в капкан на правой передней конечности у неё был лишь один палец, что однако не сказалось на её способности найти пропитание. Заходил шакал и в Крым по льду через косу Тузла с Кубани. Ныне шакал появился в Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях Украины. Хотя в этом регионе его ареал пока очаговый и сильно разорван, к середине XXI века шакал, вероятно, освоит всё Северное Причерноморье, Приазовье и Предкавказье. Шакал теплолюбив, поэтому его расселение в данном нетрадиционном для него регионе может служить подтверждением изменения климата. Кроме этого, стимулом к расселению вида в Причерноморье служит и то, что за сто лет до появления здесь шакала устойчивые очаговые популяции сформировал интродуцированный здесь дикий кролик, енот-полоскун, a затем и нутрия, которая в начале XXI века заселяет Присивашье. Миграции шакалов, по-видимому, также способствует резкое сокращение числа и людности населённых пунктов во всех транзитных странах с начала 1990-х годов. Так или иначе, к 2003 году в Беляевском, Килийском, Ренийском и Саратском районах проживало, по оценкам, не менее 70 шакалов. В Румынии начала XXI века шакал активно поднимается вверх по течениям рек Сирет и Прут, поэтому скорее всего он скоро появится и в украинской Буковине.

31 декабря 2011 года охотник добыл золотистого шакала в окрестностях деревни Томашовка Брестского района. По сведениям на 2018 год, на территории Белоруссии зарегистрировано 6 достоверных встреч с этим видом.
В январе 2022 года во время таксации охотниками в районе Губинихи/Михайловки Днепропетровской области была замечена стая шакалов из 5 особей.

Адаптация к антропогенным ландшафтам 
На всей протяжённости ареала шакал предпочитает сильно заросшие кустарником места, тростниковые заросли у водоёмов, заброшенные мелиоративные системы со множеством каналов и тростниковыми перелесками. В горы поднимается на высоту до 2500 м, но в целом в предгорьях встречается реже. Наличие водоёмов для шакала скорее желательно. В Узбекистане, например, он селится почти исключительно в поймах больших рек, густых тугаях и камышах. В качестве убежищ обычно использует различные естественные ниши и углубления, расщелины среди камней, иногда норы барсуков, дикобразов, лисиц, изредка роет их самостоятельно (это особенно относится к щенным самкам). К логовищам его обычно ведут хорошо заметные тропы. Шакал не только не избегает близости человека, но часто, напротив, селится вблизи жилья и тогда промышляет отбросами, ворует при случае домашнюю птицу, выходит на поля.

В Индии и Пакистане по ночам его нередко можно увидеть бродящим по улицам деревень и даже городов. Если в крупных городах Южной Азии есть большие зелёные массивы, то там почти обязательно живут шакалы. Даже в громадном 10-миллионном Дели шакалы — частые обитатели заросших пустошей, кладбищ, захламлённых городских лесопарков, полос отчуждения у железных дорог. Шакалы населяют пригороды Сочи, в голодные годы появляются и в самом городе. Популяция шакалов на территории Кавказского заповедника оценивается в пределах от 1000 до 3200 особей. Шакалы в город приходят из леса рядом с Дендрарием в микрорайоне Фабрициуса на участке от гостиницы «Старт» до самого Дерева Дружбы, по пути прыгая в мусорные баки. При такой эволюционной гибкости и высокой приспособленности к разным условиям обыкновенный шакал как вид, разумеется, находится вне всякой опасности.

Подвиды 
Выделяется два основных подвида. Шакалы, живущие в Средиземноморье и Южной Европе, включая Кавказ и Дагестан, относятся к сравнительно тёмно окрашенному подвиду Canis aureus maeoticus. Шакалы восточной части ареала (Индия, Средняя Азия, Иран) принадлежат к типовому подвиду Canis aureus aureus более бледной окраски.

Долгое время считавшийся подвидом европейского шакала африканский волк по результатам проведённого в 2015 году исследования генома был выделен как отдельный вид.

Гибриды 
У шакала 78 (2n) хромосом. Из представителей семейства псовых наиболее близки к шакалу домашняя собака и койот, у которых аналогичное число хромосом. В связи с этим актуальна проблема скрещивания между шакалами и собаками (один из гибридов — собака Сулимова)

Эволюция

Образ жизни и поведение 

Обыкновенный шакал — зверь почти всеядный. Кормится преимущественно в тёмное время суток. Большое, но не преобладающее значение в питании имеет падаль. Ловит самых разнообразных мелких зверьков и птиц, а также ящериц, змей, лягушек, улиток; поедает много насекомых — жуков, кузнечиков, разных личинок. Шакалы любят бродить у водоёмов, где находят снулую рыбу. В суровые зимы, когда вода в водоёмах замерзает, шакал охотится преимущественно на зимующих водоплавающих птиц. Найдя тушу павшего крупного животного, шакалы часто собираются группами и поедают падаль в компании со слетающимися грифами.

Охотятся шакалы чаще в одиночку или парами, изредка небольшими группами. Они ловко подкрадываются к жертве и моментально схватывают её. Промышляя вдвоём, гонят добычу один на другого. Шакал — высокоразвитое животное, он не только умён и хитёр, но и весьма ловок и проворен. В высоком прыжке он может схватить птицу, уже поднявшуюся в воздух. От шакалов сильно страдают птицы, гнездящиеся на земле — фазаны, турачи. Охотничий поиск шакал ведёт, труся мелкой рысцой, часто останавливаясь, чтобы принюхаться и прислушаться. Там, где имеются крупные хищники, шакалы следуют за ними, чтобы воспользоваться остатками их добычи, выхватывая объедки прямо из-под носа. Шакалы — оседлые звери и не совершают сезонных миграций, но иногда уходят далеко от постоянного места пребывания в поисках поживы и появляются в районах, где был массовый падёж скота или диких копытных, чтобы покормиться падалью.

Шакал ест много плодов и ягод, в том числе виноград, арбузы, дыни, луковицы растений, корни дикого сахарного тростника, ягоды лоха узколистного (джиды). В Таджикистане осенью и зимой он питается преимущественно плодами лоха.

Шакалы, живущие близ человека, питаются в значительной степени отбросами. В деревнях и городах Южной Азии они роются на помойках и мусорных кучах, шныряют в поисках съедобных кусочков среди хижин бедных районов.

Шакал — хитрый и нахальный зверь. По степени дерзости нападений на птичники и крестьянские амбары он, пожалуй, превосходит даже лисиц. Однако шакал недостаточно агрессивен, чтобы первым нападать на человека, в связи с чем неудобства, которые люди получают от этих животных, недостаточны для общественных кампаний против него.

Пары у шакалов образуются на всю жизнь, и самец принимает деятельное участие в устройстве норы и воспитании выводка. Течка у шакалов наблюдается с конца января до февраля, иногда до марта. Гон похож на описанный для волка — шакалы громко воют. Беременность длится 60—63 дня. Щенки рождаются с конца марта до конца мая. Их обычно бывает 4—6, изредка до 8. Самка щенится обычно в норе, представляющей собой простой ход длиной до двух, а глубиной до одного метра. Норы шакалов устроены, таким образом, много проще, чем лисьи. Перед входным отверстием обычно бывает насыпана большая куча земли. В этих норах шакал прячется днём и в моменты опасности. Изредка в непосредственной близости бывает расположено несколько нор, принадлежащих разным особям. Норы устраиваются в самых непролазных местах.

Самка кормит детёнышей молоком 2—3 месяца, но уже в 2—3-недельном возрасте начинает подкармливать, отрыгивая проглоченную добычу. Осенью молодые становятся самостоятельными и охотятся поодиночке или группами, состоящими из 2—4 животных. Половой зрелости самки достигают примерно через год, а самцы — через два. Продолжительность жизни — до 12—14 лет.

Шакал очень криклив и голосист. Перед выходом на охоту зверь издаёт громкий вой, похожий на высокий, скулящий вопль, который тотчас же подхватывают все остальные особи, находящиеся поблизости. Они начинают завывать и по другим поводам, например, при звоне колоколов, звуке сирены и т. д. Кроме того, шакалы всё время кричат на бегу. В пасмурную и предгрозовую погоду больше молчат, но много воют в ясные ночи. В настоящее время специальные компьютерные программы позволяют подсчитать количество зверей в воющей стае.

Что касается естественных врагов шакала, то для этого небольшого и слабого зверя опасность могут представлять любые средние и крупные хищники. Встреча с волком, где его ареал пересекается с шакальим, не сулит шакалу ничего хорошего — он нередко попадает волку на обед. У деревень шакалов, случается, давят собаки.

Как и койоты, в целях исследования новых кормовых угодий шакалы могут регулярно совершать сезонные миграции на расстояние 50—100 км от мест своего постоянного жительства. Отдельные самцы способны уйти на 1250 км от мест своего постоянного обитания. Обнаружение самки, как правило, означает, что в данной местности есть и самцы.

Обыкновенный шакал и человек 
Местами шакал совершенно не боится человека и может стоять у дороги буквально в паре десятков шагов от крестьян. В местах, где популяция шакалов особо многочисленна, они могут наносить большой ущерб фермерским хозяйствам: садам, бахчам и плантациям, поедая сахарный тростник, дыни, арбузы, виноград. Они любят сладкое и обычно выбирают среди плодов самые спелые, портя при этом много недозревших, которые, пробуя на вкус, бросают. Кроме того, шакал наносит огромный урон поголовью ценных охотничьих тугайных птиц, таких как фазаны. Из-за этого местное население часто преследует шакалов, отлавливая их с помощью самоловов или при случае стреляя. Но охота на шакала редко бывает очень удачной — шакал слишком хитёр, чтобы попасться на глаза охотнику-дилетанту или угодить в кустарный капкан. Шакалы могут быть нетерпимы в интенсивных охотничьих хозяйствах, в частности в нутриевых и ондатровых, а также на зимовках пернатой дичи. Приходится учитывать и то, что шакалы иногда являются источниками опасных заболеваний — бешенства и чумки. В населённых пунктах шакал — частый гость мусорных свалок, разносчик заразы и паразитов.

В 1940—1950-е годы в СССР заготовлялся шакалий мех. Он подходит для оторочки мужской зимней одежды.

Почуяв опасность, шакал становится крайне осторожным, и добыть его часто труднее, чем волка или лисицу. Тем не менее, на манок (крик раненого зайца) шакал идёт охотнее других собачьих. Шакал предпочитает регионы, где зимой нет снега, а потому заметить этого камуфлированного зверя крайне сложно.

Шакал отлично приручается, и в далёком прошлом он, по-видимому, дал начало некоторым породам домашних собак.

Шакал в культуре 
Шакалу отведено важное место в фольклоре народов Азии и Африки. Он — популярный персонаж индийских сказок, в которых выступает обычно как трусоватый, но ловкий пройдоха, обжуливающий всех встречных. Во многих местах Северной и Западной Африки шакала также уважают за хитрость и сообразительность.

В Древнем Египте шакал был одним из особо почитаемых животных; бог Анубис изображался с головой шакала.

У многих народов образ шакала скорее негативный, хотя и не столь омерзительный, как образ гиены. Так, на мусульманском Востоке шакал ассоциируется с мелочным заискиванием, лизоблюдством, подхалимством. Причиной этому, очевидно, привычка шакала подбирать остатки трапезы крупных хищников, следуя за ними буквально по пятам. Он олицетворяет также трусость и подлость. Поэтому в этих странах слова «шакал», «сын шакала», «дочь шакала» — грубые ругательства. Подобный образ шакала выведен Р. Киплингом в его «Книгах джунглей» — см. Табаки.

Даже в русском языке для шакала нашлось место. Общеизвестно слово «шакалить» в значении — высматривать, вынюхивать, выслеживать, добывать какую-либо информацию.

Интересные факты 

 Римляне называли шакала золотым волком. Отсюда его латинское видовое название aureus, то есть золотой.
 Костяные наросты, встречаемые иногда на черепе обыкновенного шакала и несущие пучок длинных волос, считаются во многих районах Индии лучшим талисманом и носят название шакальих рогов.
 Улица Chandragupta Marg в Дели, на которую выходит посольство России в Индии, среди сотрудников посольства известна под шуточным названием «Шакал-стрит». Дело в том, что ещё лет 10—15 назад на ней можно было часто встретить шакалов, которые громко голосили по ночам.
 Компания «Аэрофлот» для досмотра багажа на предмет возможного обнаружения взрывчатых веществ использует не собак, а их помесь с шакалом, собак Сулимова. В шутку эта «порода» называется «шабака». Утверждается, что у «шабаки» обоняние лучше, чем у средней собаки.
 Прозвище «Шакал» носил известный международный террорист Ильич Рамирес Санчес.

Примечания

Литература 
 
 Жизнь Животных, в 6 тт. М., 1971. Т. 6, с. 308—309
 Атлас охотничьих и промысловых птиц и зверей СССР. М., изд-во АН СССР, 1953. Т. 2, с. 122—123.
 Акимушкин И. И. Мир животных. М., «Молодая гвардия», 1971. Т. 1, с. 116

Ссылки 

 Позвоночные животные России: Шакал 
 
 Шакал на Украине 

Волки
Животные, описанные в 1758 году
Млекопитающие Евразии